The World and the Woman – film del 1914 diretto da Travers Vale
 The World and the Woman – film del 1916 diretto da Frank Lloyd e Eugene Moore